Loborika bezeichnet:

 Loborika (Kroatien), Ort in Kroatien
 Loborika Favorit Team, kroatisches Radsportteam